Сетовка — топоним в России:

Реки 
 Сетовка — река в Алтайском крае, приток Каменки.
 Сетовка — река в Московской области, приток Северки.

Населённые пункты 
 Сетовка — село в Советском районе Алтайского края.
 Сетовка — посёлок в Воскресенском районе Московской области.